Nixa - apelido de Nicolau Alexandrovich da Rússia;
Nixa (Missouri)
Nixa Records

Desambiguação